Финал Кубка Белоруссии по футболу 2021 — финальный матч 30-го розыгрыша этого футбольного турнира.
В финале, который состоялся 23 мая 2021 года в Гомеле на стадионе «Центральный», встретились борисовский БАТЭ и Ислочь из Минского района.

Путь к финалу 
БАТЭ вышел в финал Кубка страны во второй раз подряд и в десятый раз в истории (национальный рекорд). Ислочь пробилась в финал в первый раз в своей истории.

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский возглавлял клуб из минского района в 2020 году и вывел его в 1/4 финала.

Примечание: (д) - домашний матч, (г) - матч в гостях

Отчёт о матче 
БАТЭ стал обладателем Кубка страны во второй раз подряд и в пятый раз в истории (национальный рекорд).

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Известны финалисты «Париматч – Кубка Беларуси»!
 Рыбака надо было оставлять. Гол и передача защитника БАТЭ оставили «Ислочь» без трофея

2021
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2020/2021